La Semaine des As 2008 è la 12ª Leaders Cup (la 6ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2007-2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Leaders Cup